Herma peut désigner :
 Herma, une œuvre pour piano de Iannis Xenakis,
 Herma, une œuvre musicale de Hafliði Hallgrímsson,
 une variante de Hermès (sculpture),
 un prénom, diminutif de Hermine.